

Alimentation 
 Bouches de dames pâtisserie marocaine.

Ancienne division administrative

Département français de 1811 
 Bouches-de-l'Elbe, un des anciens départements français de 1811.
 Arrondissement de Lunebourg (Bouches-de-l'Elbe), ancienne subdivision administrative française du département des Bouches-de-l'Elbe.
 Arrondissement de Stade (Bouches-de-l'Elbe), ancienne subdivision administrative française du département des Bouches-de-l'Elbe.
 Bouches-de-l'Escaut, un des anciens départements français de 1811 incorporant notamment le Royaume de Hollande à la France. 
 Bouches-de-l'Yssel, un des anciens départements français de 1811 incorporant notamment le Royaume de Hollande à la France.
 Bouches-de-la-Meuse, un des anciens départements français de 1811 incorporant notamment le Royaume de Hollande à la France.
 Bouches-du-Rhin, un des anciens départements français de 1811 incorporant notamment le Royaume de Hollande à la France.
 Bouches-du-Weser, un des anciens départements français de 1811 incorporant notamment Brême, l'Électorat de Brunswick-Lunebourg et Oldenbourg à la France.
 Arrondissement d'Oldenbourg (Bouches-du-Weser), ancienne subdivision administrative française du département des Bouches-du-Weser.

Autre 
 Bouches-de-l'Èbre, ancien département incorporant la Catalogne dans l'Empire français.
 Bouches-de-l'Èbre-Montserrat, ancien département français situé sur l'actuelle région espagnole de Catalogne.
 Bouches-du-Cattaro, ancienne subdivision des Provinces illyriennes.

Architecture 
 Cour des Bouches, cour intérieure du château de Versailles.

Cinéma 
 La Rue des bouches peintes, film français réalisé en 1955 Robert Vernay.
 Les Grandes Bouches, film de 1999 réalisé par Bernie Bonvoisin.

Géographie 
 Bouches de Bonifacio, détroit international séparant l'île italienne de Sardaigne de l'île française de Corse.
 Bouches de Kotor, baie de la côte occidentale du Monténégro.
 Bouches du Danube, delta du Danube.
 Bouches du Niger, delta formé par le fleuve Niger au niveau de son embouchure.
 Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, réserve naturelle en Corse.

Musique 
 Amuse Bouches, album d'Élodie Frégé.
 De bouches à oreilles…, album live du groupe Tryo.

Patronyme 
 Georges Boucheseiche, truand français (?-1972).
 Jean-Baptiste Boucheseiche, géographe français (1760-1825).

Théâtre 
 Les Bouches inutiles, pièce de théâtre de Simone de Beauvoir (1944).

Voir aussi